Сатуба́лдин — казахская фамилия. Известные носители:

 Сатубалдин, Арслан Сапарниязович (род. 1984) — казахстанский футболист, вратарь.
 Сатубалдин, Жомарт Жахангереевич (род. 1975) — казахстанский гребец-каноист.